Розважальний комплекс «Бочка» — спортивний та розважальний-оздоровчий комплекс, що знаходиться у місті Черкаси. Розташований біля парку «Сосновий Бір» на березі Кременчуцького водосховища, збудованого на Дніпрі.

Розташування 
Спортивно-розважальний комплекс знаходиться на вулиці Гагаріна, б.3, на березі водойми, біля підніжжя пагорбів парку «Сосновий Бір».

Діяльність 
Заклад має у своїй структурі:
 для активного відпочинку — дитячий майданчик, майданчик для пляжного волейболу, поле для міні-футболу, російська лазня
 для водного відпочинку — пляж, аквапрарк, власні катамарани, яхти та човни для відпочинку, 3 пірси
 для харчування — ресторан з бенкетним залом на 140 місць, тераса, літній майданчик, окремі альтанки, бар на воді
 для проживання — готельні будиночки на 2-4 місць

2014 року керівництво розважального комплексу виступило із заявою про готовність розмістити на власній готельній базі кримських біженців.

Спорт 
Через розташування комплексу в акваторії Кременчуцького водосховища, на його базі проводяться різноманітні спортивні змагання:
 влітку 2008 року на базі комплексу пройшов Чемпіонат України з аквабайку
 23 червня 2013 року на території комплексу пройшов V-й Обласний молодіжний фестиваль «Маніфест Вулиці-2013», у рамках якого відбувся однойменний щорічний турнір з вуличного баскетболу
 13 червня 2015 року на території комплексу пройшов VII-й Обласний молодіжний фестиваль «Маніфест Вулиці-2015» та в рамках нього щорічний турнір з вуличного баскетболу
 18 липня [2015 року Черкаська обласна федерація рибальського спорту провела змагання на дальність і точність закидання вудок «Покидушки-2015»
 15 серпня 2015 року тут пройшов VII Міжнародний заплив через Дніпро
 23 травня 2015 року на базі комплексу пройшли змагання найсильніших рятувальників України
 23-29 червня 2016 року заклад прийняв Чемпіонат України з судномодельного спорту
 2 липня 2016 року тут відбулись спортивно-розважальні конкурси «Богатирські забави», головним суддею яких виступав багаторазовий чемпіон світу з богатирського багатоборства у складі збірної України, майстер спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу Віктор Юрченко

Скандал навколо знесення 
9 лютого 2012 року Господарський суд Черкаської області виніс рішення щодо незаконної забудови приміщеннями розважального комплексу «Бочка» прибережної захисної смуги Кременчуцького водосховища ТОВ «Берег-2007». Пізніше компанія-власник подала апеляцію до Київського апеляційного суду, який залишив без змін рішення черкаського суду. Таким чином розважальний комплекс мав бути знесений, але так як власником є міський депутат Олексій Арсенюк, то заклад працює і сьогодні.

Примітки

Посилання 
 Сайт Розважального комплексу «Бочка» 
 ТОП-10 світлин Черкас з висоти пташиного польоту (ФОТО) 
 Коротке оглядове відео
 http://otzovik.com/reviews/restoran_bochka_ukraina_cherkassi
 https://web.archive.org/web/20160921071033/http://qimpo.com/uk/cherkasy/rozvazhalnyy-kompleks-bochka

Спорт у Черкасах
Готелі Черкас